Basza (król Izraela)
 pasza (urząd)